New Westminster est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique et la seule circonscription créer depuis l'.

Géographie

Liste des députés

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique